Панамериканский чемпионат по хоккею на траве среди мужчин 2009 — 3-й розыгрыш чемпионата. Турнир прошёл с 7 по 15 марта 2009 года в чилийском городе Сантьяго на стадионе «Prince of Wales Country Club». В турнире приняли участие 8 сборных.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для отбора участников чемпионата мира 2010 в Нью-Дели, Индия. Победитель чемпионата получал квалификацию напрямую, занявшие места со 2-го по 4-е получали шанс завоевать одну из трёх путевок, приняв участие в одном из трёх . Также чемпионат являлся квалификационным турниром для отбора участников мужских соревнований по хоккею на траве на Панамериканских играх 2011 (квалификацию проходили две команды).

Победителями чемпионата впервые в своей истории стала сборная Канады, победившая в финале сборную США со счётом 2:1. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Аргентины, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Чили со счётом 4:0.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC−03:00

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы

 Проходят в полуфиналы

Плей-офф

За 5-8-е места

За 1-4-е места

Награды 
 Лучший бомбардир:  Kwandwane Browne — 11 голов
 Лучший игрок чемпионата (MVP):  Rob Short
 Лучший вратарь:  David Carter
 Приз за честную игру (Fair Play Trophy):

Итоговая таблица

См. также 
 Панамериканский чемпионат по хоккею на траве среди женщин 2009

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Страница о чемпионате на сайте www.todor66.com 

Панамериканские чемпионаты по хоккею на траве
Март 2009 года
Спорт в Чили в 2009 году
2009 год в хоккее на траве
Хоккей на траве в Чили
Международные спортивные соревнования в Сантьяго
Панамериканские чемпионаты в Чили
Панамериканские чемпионаты в 2009 году